Micheline steht für:

 Micheline (Eisenbahn), Schienenfahrzeuge mit luftgefüllten Reifen, die von André Michelin konstruiert wurden
 Micheline (Vorname), weiblicher Vorname, Namensform von Michaela

Siehe auch:
Michelin (Begriffsklärung)
 Mikkeline